ZFS puede referirse a:

 Desdoblamiento a campo nulo, un concepto de la magnetoquímica; 
 ZFS, un sistema de archivos; o
 Zurich Financial Services, una empresa de seguros de Suiza.

Siglas